Salema steht für:
 Salema (Portugal), ein Dorf an der Algarve

Personen:
 José Salema